Rauke steht für:
 Rauken, Arten der Pflanzengattung Sisymbrium aus der Familie der Kreuzblütengewächse, insbesondere für
 Senfrauke, Art der Gattung Eruca
 Rucola, umgangssprachlich für verschiedene Salatpflanzen
 Acker-Doppelrauke, Art der Gattung Diplotaxis, siehe Mauer-Doppelsame
 Knoblauchsrauke, Art der Gattung Alliaria
 Wilde Rauke, Art der Gattung Diplotaxis, siehe Schmalblättriger Doppelsame